

Матчі

Албанія 0:2 Україна

Україна 1:0 Данія

Україна 2:0 Казахстан

Греція 0:1 Україна

Україна 0:0 Ізраїль

Україна 2:1 Сербія та Чорногорія

Грузія 1:1 Україна

Україна 0:1 Туреччина

Україна 2:2 Албанія

Україна 1:0 Японія

Склад команди 
 Статистику подано станом на 13 жовтня 2005 року (в дужках наведено ігри і голи 2005 року)

Тренери

Баланс матчів

Клубне представництво

Див. також 
 Матчі збірної України з футболу

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ФФУ 
 Результати на сайті «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»  
 Результати на fifa.com  

2005
2005 у футболі